Blackesjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Blackesjö, Halland, sjö i Kungsbacka kommun,  (2 ha)
Blackesjön, sjö i Falkenbergs kommun, 
Blackesjö, Västergötland, sjö i Borås kommun, 
Ranstads magasineringssjö (Blackesjön), sjö i Falköpings kommun och Skövde kommun,  (6,66 ha)
Lilla Blackesjön (Långareds socken, Västergötland), sjö i Alingsås kommun, 
Lilla Blackesjön (Töllsjö socken, Västergötland), sjö i Bollebygds kommun, 
Stora Blackesjön (Långareds socken, Västergötland), sjö i Alingsås kommun,  (3,9 ha)
Stora Blackesjön (Töllsjö socken, Västergötland), sjö i Bollebygds kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn